Uit de school geklapt (boek) - een boek uit 1985 van Koos Meinderts
Uit de school geklapt (televisieserie) - een Nederlandse televisieserie gebaseerd op het boek